Nearmiss oder Near Miss steht für

 sicherheitsgefährdende Annäherungen zwischen Luftfahrzeugen, siehe Airprox
 ein Anglizismus für Beinahunfall
 Near Miss (Band), amerikanische Band